Edmond d'Angleterre peut faire référence à :
 Edmond  ( 921-946), roi d'Angleterre de 939 à 946 ;
 Edmond Côte-de-Fer ( 990-1016), roi d'Angleterre en 1016, arrière-petit-fils du précédent ;
 Edmond de Langley (1341-1402), fils d'Édouard III ;
 Edmond Tudor (1499-1500), fils d'Henri VII, arrière-arrière-arrière-petit-neveu du précédent.

Voir aussi